Dům U Hřebenu může být

dům U Žluté sochy, někdy zvaný U Hřebenu, v Praze na Malém náměstí
dům U Hřebene v Praze na křižovatce Celetné a Štupartské